

Codici 
 CNC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Coconut Island (Australia)
 cnc – codice ISO 639-3 della lingua côông

Altro 
 Centre National de la Cinématographie – Centro Nazionale della Cinematografia francese
 Ceylon National Congress – antico partito politico dello Sri Lanka
 Controllo numerico computerizzato – CNC in automazione industriale
 Comitato Nazionale Classificatori per le statistiche del gioco del baseball
 Codici di nomenclatura combinata – fisco, contabilità e amministrazione, rapporti con le dogane (cee, extra cee)
 Cnc – abbreviazione della costellazione del Cancro
 Conserved non-coding sequence